Netinho est le surnom de :
 Ernesto de Souza Andrade Júnior ou Netinho - chanteur brésilien de musique axé, originaire de l'État de Bahia
 João de Paula Neto ou Netinho de Paula - chanteur et présentateur brésilien, originaire de l'État de São Paulo